De middeleeuwen, een periode in de geschiedenis van Europa die duurde van de 5e tot de 15e eeuw n.Chr.
 De middeleeuwen (televisieserie) – een Vlaams/Nederlandse miniserie uit 2001